Перекличка:

 Перекличка — проверка присутствия личного состава.
 Перекличка — советский художественный фильм 1965 года.

Примечания